Boney Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boney Mountain (Arkansas)
 Boney Mountain (Kalifornien)

Siehe auch:
 Bone Mountain